Rainbow Children steht für:

 The Rainbow Children (Album), Musikalbum von Prince (2001)
 Rainbow Children (Lied), Lied von Prince (2001)